

Сезон 2002
В новом сезоне изменилась очковая система, теперь очки получали 30 гонщиков, с разницей в 1 очко, причем победитель получал по-прежнему на 2 очка больше - 32-30-29-28...4-3-2.

Календарь и победители

Итоговое положение

См. также
V8Star

Ссылки
Статистика сезона от driverdb.com
Статистика сезона от motorsport-archive.com
Статистика квалификаций и гонок от speedsport-magazine.com

Сезоны V8Star
Германия